Constantin Pârvulescu – politico rumeno
 Dumitru Pârvulescu – lottatore rumeno
 Paul Pârvulescu – calciatore rumeno